Writer – programma di videoscrittura della suite LibreOffice
 Writer – programma di videoscrittura della suite OpenOffice.org
 Writer – termine della lingua inglese per indicare il graffitista
 Writer – album di Carole King del 1970
 Writer – denominazione dei giovani inservienti della Compagnia britannica delle Indie orientali, i quali erano responsabili della corrispondenza con Londra e della registrazione di quanto in rapporto agli affari della Compagnia